Lamberville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Lamberville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia